De tuin van de Finzi-Contini's, een roman van Giorgio Bassani
Il giardino dei Finzi-Contini (film), een verfilming van de gelijknamige roman door Vittorio De Sica